Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет) — международный турнир среди европейских мужских сборных по баскетболу, проводимый раз в 4 года под эгидой ФИБА. Первый турнир был проведен в 1935 году в Швейцарии. Больше всех — 14 раз — чемпионами Европы становилась сборная СССР, второй показатель у сборной Югославии — 8 титулов. Действующий обладатель титула — сборная Испании. Чемпионский кубок Евробаскета носит имя члена Зала баскетбольной славы ФИБА Николая Семашко, который многие годы возглавлял федерацию баскетбола СССР и был вице-президентом ФИБА.

С 1938 года проводится аналогичный турнир для женщин.

Страны-хозяева турниров и призёры

Распределение медалей по странам 
Таблица опубликована ФИБА.

Распределение мест по странам

Индивидуальные награды 

Ниже представлен список игроков, получивших звание MVP, и лучших бомбардиров каждого розыгрыша чемпионата Европы. Крешимир Чосич и Пау Газоль —единственные игроки, которые выигрывали приз MVP дважды. Никос Галис был лучшим бомбардиром 4 раза.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы на сайте ФИБА Европа
 Чемпионат Европы на сайте архива ФИБА